WGA est un sigle pouvant désigner :

 Windows Genuine Advantage, une technologie de Microsoft
 La Writers Guild of America, une association professionnelle américaine de scénaristes 
 Williams Gateway Airport,  un aéroport de Mesa (Arizona)
 Un type de définition d'écran
 Whole Genome Amplification, amplification du génome entier (biologie)

Sigle de 3 caractères